Варе́зе (, ) — провинция в Италии, в области Ломбардия. Столица — город Варезе.

География 
На севере и на востоке граничит со Швейцарией (кантон Тичино), на востоке с провинцией Комо, на юге с провинцией Монца-э-Брианца и с провинцией Милан, на западе с областью Пьемонт (Новара, Вербано-Кузьо-Оссола).

Основные муниципалитеты 
Наибольшие по количеству жителей муниципалитеты (ISTAT, 31/12/2007):

Административное деление

Города 
 Арсаго-Сеприо

Примечания

Ссылки